Бруно (; ок. 830/840 — ) — герцог Саксонии с 866 года. К нему выводила своё происхождение династия Брунонов.

Биография 
О Бруно известно не очень много. Согласно «Саксонскому анналисту», он был герцогом Саксонии. О высоком положении Бруно говорит и тот факт, что на его сестре Лиутгарде женился король Восточно-Франкского королевства Людовик III Младший. Предполагается, что Бруно первым из Людольфингов распространил власть на всю Саксонию. Произошло это после 872 года.

Фульдские анналы в статье под 880 годом сообщают, что Бруно погиб в Саксонии в битве против норманнов. «Gesta quorundam regum Francorum» в статье под 880 годом называют Бруно среди 12 саксонских графов, погибших в сражении против датчан. По сообщению Видукинда, Бруно выступил с армией против датчан, однако был застигнут наводнением и утонул вместе со всей армией.

Владения Бруно унаследовал его брат Оттон I Светлейший.

Брак и дети 
Жена: Лиутгарда.
В исторических источниках не сообщается, были ли у Бруно дети. Однако в 942 году упоминается граф Людольф, который имел владения в Дерлингау, где находились родовые земли династии Брунонов. Существует гипотеза, что Людольф мог быть внуком Бруно. Потомком герцога Бруно считал себя родоначальник династии Брунонов — Бруно I (ок. 975/985 — ок. 1010/1011), граф в Дерлингау и Нордтюринггау. На этом основании он пытался после смерти императора Оттона III претендовать на трон Священной Римской империи. Однако в настоящее время существуют и другие гипотезы о происхождении Брунонов.

Реконструкция происхождения династии Брунонов от герцога Бруно

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Саксонская династия
Герцоги Саксонии
Правители Европы IX века
Бруноны